Shane Ferguson, né le  à Derry, est un footballeur international nord-irlandais qui évolue au poste de défenseur au Rotherham United.

Biographie 

Le , il est prêté aux Rangers jusqu'à la fin de la saison. Début , il est prêté pour trois mois au Millwall FC.

Le , il rejoint Rotherham United.

Statistiques

Palmarès

Avec Rotherham United 
 Vainqueur de la EFL Trophy en 2022

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en juillet 1991
Naissance à Londonderry
Footballeur international nord-irlandais
Joueur du Newcastle United FC
Joueur du Birmingham City FC
Joueur du Rangers FC
Joueur du Millwall FC